Села:
 Козівка — Тернопільська область, Тернопільський район, колишній (до 2020 року) Козівський район
 Козівка — Тернопільська область, Тернопільський район